Вера — район у провінції Західна Південно-Східна Нуса (Індонезія).
 Ве́ра — жіноче ім'я, яке може мати різне походження. У південнослов'янських країнах, Чехії та Росії — форма християнського імені Віра. Крім того, омонімічне західноєвропейське ім'я «Вера» походить від  — «справжня», «істинна».
 Вера Чепмен (1898—1996) — англійська письменниця
 Вера Менчик (1906—1944) — російська, чехословацька та англійська шахістка
 Вера Циривири (1920—1944) — македонська партизанка, учасниця югославського Опору під час Другої Світової війни
 Вера Ацева (1919—2006) — югославська державна діячка
 Вера Річ (Фейт Елізабет Річ, (1936—2009) — англійська поетка й перекладачка, перекладала українських авторів
 Вера Йорданова (нар. 1975) — фінська модель болгарського походження

Див. також 
 Віра (значення)
 Віра (ім'я)